Michael Špaček, född 9 april 1997 i Mariánské Lázně, Tjeckien, är en tjeckisk ishockeyspelare som säsongen 2021/2022 spelar för Frölunda HC i SHL. Špaček har spelat flera säsonger med tjeckiska juniorlandslaget och var 2015 med och tog silvermedalj i Junior-VM 2015. 2021 vann han Tjeckiska mästerskapen med HC Oceláři Třinec. Säsongen 2021/22 spelar han med Frölunda HC i Svenska Hockeyligan. Hans moderklubb är HC Pardubice.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Alumner från University of Minnesota
Födda 1997
Levande personer
Män
Personer från Karlovy Vary (region)
Spelare i Frölunda HC
Spelare i HC Oceláři Třinec
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i Red Deer Rebels
Spelare i Tappara
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Tjeckiska ishockeyspelare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022